Британски гитариста и певач Ерик Клептон издао је 24 студијска албума, 26 синглова, 18 компилација, 14 албума са песмама које су извођене уживо и шест саундтрека као соло уметник и резултате сарадње на плочама с другим уметницима.

Пре соло каријере, Клептон је постао познат као гитариста у неколико група, укључујући Јардбердс (1963—65), Крим (1966—68), Блајнд фејт (1968- 69) и Дерек и Доминос (1970—71). Клептон је објавио свој први соло албум 1970. године Ерик Клептон, који је био 17. у америчким Билборд ранг листама и на 14. месту на британским ранг листама. Четири године касније објавио је свој други албум 461 Ocean Boulevard, који је добио два златна сертификата у САД-у и Великој Британији и достигао број 1 у америчким листама. Његов албум из 1977. године "Slowhand" се зове тако по његовом надимку који му је дао Ђорђо Гомелски, и тај албум је освојио три пута награду Платинум у Сједињеним Државама. Његов најпрепознатљивији комерцијални период био је од 1989. до 2000. године, где су његови албуми добили најмање пет сертификата и били у првих десет места рангирани остваривши врхунац у неколико земаља. Најпродаванији албум Ерика Клептона до сада је албум са песмама уживо "Unplugged", који је продат на више од десет милиона примерака само у Сједињеним Државама. То је један од најпродаванијих албума у САД-у са песмама које су уживо извођене.

Албуми

Рана каријера (1960-их)

Албуми из соло каријере

1970–2018: Студијски албуми

Live albums

Колаборативни албуми

Компилацијски албуми

Саундтрек албуми

Колаборативна и гостујућа појављивања

Са Џимијем Пејџом

Са Џороџом Харисом

Са другим извођачима

Остала појављивања

Референце

Спољашње везе 
 
 
 

Ерик Клептон
Ерик Клептон
Ерик Клептон